L'allegra brigata (The Wild Party) – film del 1929 diretto da Dorothy Arzner
L'allegra brigata – opera lirica di Gian Francesco Malipiero del 1943